Les Liaisons Dangereuses steht für:
 Les Liaisons Dangereuses, Briefroman von 1782 von Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, siehe Gefährliche Liebschaften
 Les Liaisons Dangereuses 1960, Jazzalbum des Pianisten Thelonious Monk (2017)

Siehe auch:
 Liaisons Dangereuses, deutsche Elektronik-New-Wave-Band der 1980er
 Gefährliche Liebschaften (Begriffsklärung)